Сезон 2013/2014 — первый сезон в истории ФК «Тосно». Сезон охватывал период с 10 июля 2013 года по 2 июня 2014 года. Клуб принимал участие в двух турнирах: Первенстве ПФЛ и Кубке России.

Главные события сезона 

Первую игру в статусе профессионального клуба «Тосно» провёл 21 июня 2013. На МСА стадиона «Петровский» в товарищеском матче под руководством Виктора Демидова со счётом 3:1 была обыграна команда СДЮШОР «Зенит». 29 июня гостевой товарищеский матч с клубом «Псков-747» завершился ничьей 1:1. 2 июля на стадионе «Динамо» со счётом 1:0 был обыгран клуб ФНЛ «Динамо» СПб.

Основной домашней ареной клуба в первенстве ПФЛ был заявлен стадион «Кировец» в Тихвине, так как городской стадион Тосно не соответствовал требованиям ПФЛ. Первый официальный матч «Тосно» провёл 10 июля. В домашней игре 1/256 финала Кубка России был обыгран ФК «Вологда» 2:0, первый мяч забил Александр Петухов. В конце матча вологжане забили автогол, а вратарь тосненцев Антон Смыслов отбил мяч с пенальти.

15 июля был сыгран первый матч «Тосно» в первенстве ПФЛ. Домашняя игра с командой «Зенит-2», проходившая на МСА «Петровский», закончилась вничью 3:3. Мячи у тосненцев забили Антон Прошин и Александр Савин (2), удар Ильи Кузьмичёва с пенальти отбил вратарь «Зенита».

Первое поражение «Тосно» потерпел лишь в 22 туре, до этого в 18 играх одержав 11 побед и 7 раз сыграв вничью: 27 октября ФК «Долгопрудный», забив единственный мяч в конце встречи, одержал победу в гостевом матче. Учитывая же удачное выступление в Кубке России — были обыграны «Псков-747» (2:2, 7:6 пен.), «Север» (3:0), «Динамо» СПб (3:0) — первое поражение клуб потерпел в своей 23-й игре. На следующий день контракт с главным тренером Виктором Демидовым был расторгнут. В оставшихся в 2013 году матчах командой руководил тренер вратарей Кирилл Гашичев.

Первый зимний сбор «Тосно» с 20 января 2014 проводил в израильском Эйлате, где 24 января проиграл ФК «СКА-Энергия» 0:1. На февральских сборах в турецкой Анталии командой руководил украинский специалист Олег Лещинский. 13 февраля был сыгран матч с датским «Хобро» — 0:1, 16 февраля был обыгран «Нефтехимик» 4:2, 20 февраля — «Газовик», 1 марта — белорусский «Слуцк» 5:1.

4 марта Лещинский был объявлен главным тренером команды. 5 и 6 марта были сыграны товарищеские матчи с московским «Спартаком-2» (3:0) и белорусской «Белшиной» (1:3).

12 марта в 1/8 финала Кубка России 2013/14 «Тосно» сенсационно выбил из турнира московский «Спартак», обыграв его в гостевом матче благодаря единственному голу, забитому на 114-й минуте Валентином Филатовым. Этот случай стал лишь четвёртым в истории Кубка России, когда клуб третьего по силе дивизиона вышел в 1/4 соревнования. После матча клуб получил поздравления в том числе от президента МРО «Северо-Запад» Анатолия Турчака, президента ПФЛ Андрея Соколова президента Федерации футбола Ленинградской области Алексея Михеева, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, председателя Государственной думы Сергея Нарышкина.

17 марта клуб отправился на очередной сбор в Анталию. 19 марта на должность руководителя детско-юношеских команд — руководителя программы развития молодежного футбола клуба был назначен бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец. 20 и 21 числа в контрольных матчах были одержаны победы над крымским «Витязем» (3:1) и ФК «Чертаново» (3:0).

26 марта в 1/4 Кубка России в гостевом матче «Тосно» проиграл «Краснодару» 0:3.

На протяжении большей части первенства ПФЛ «Тосно» вёл борьбу за лидерство с ивановским «Текстильщиком». Ивановский клуб был постоянно впереди тосненцев на несколько очков за счёт того, что провёл на один матч больше. 16 мая «Текстильщик» пропускал тур, а «Тосно», обыграв ФК «Химки» 1:0, вышел на первое место. За день до матча Лещинский был уволен из-за конфликта с игроками, и исполняющим обязанности главного тренера стал начальник команды Вячеслав Матюшенко. 27 мая, обыграв за два тура до конца первенства «Текстильщик» 1:0, клуб обеспечил себе первое место в зоне «Запад» и завоевал право играть в ФНЛ в следующем сезоне.

Первенство ПФЛ (зона «Запад»)

Турнирная таблица

Статистика выступлений в ПФЛ

Результаты по турам

Матчи

Кубок России

Примечания

Ссылки 
 ФК «Тосно» в первенстве ПФЛ 2013/14 на sportbox.ru
 ФК «Тосно» в Кубке России 2013/14 на sportbox.ru

Тосно
Сезоны ФК «Тосно»